Adangme peut désigner :
 Adangme, un peuple du Ghana ;
 adangme, une langue kwa.